The Million Dollar Piano è un residency show del cantante Elton John. Esso si è svolto a Las Vegas, presso il  Caesars Palace, con un totale di 197 concerti svolti nell'arco di otto anni.

La location dello show, ossia il Caesars Palace, aveva precedentemente ospitato la maggior parte dei concerti del The Red Piano Tour (2004/2009). Lo show aveva alcune cose in comune con quest'ultimo, come per esempio l'imponenza della scenografia. Inoltre, il pianoforte poteva cambiare colore a seconda della canzone, mentre nel precedente era semplicemente rosso.

Il DVD 
Nel febbraio del 2012, uno dei tanti show venne registrato, per poi venire mostrato in vari cinema sparsi per il mondo ad aprile del 2014. Il DVD venne pubblicato il 1 luglio dello stesso anno.

Quest'ultimo, come la versione Blu-ray, mostra l'intero show più alcune canzoni bonus e il backstage.

Scaletta 
La scaletta è rappresentativa della data dell'17 maggio 2018. Non è uguale per tutte le altre date del residency.
The Bitch Is Back
Bennie and the Jets
Rocket Man
Levon
Your Song
Mona Lisas and Mad Hatters
Better Off Dead
Indian Sunset
Tiny Dancer
I Guess That's Why They Call It the Blues
Goodbye Yellow Brick Road
Don't Let the Sun Go Down on Me
Philadelphia Freedom
I'm Still Standing
Crocodile Rock
Saturday Night's Alright for Fighting
Circle of Life

Date

Altri progetti 

Tour di Elton John
Residency show
Tour musicali del 2011
Tour musicali del 2012
Tour musicali del 2013
Tour musicali del 2014
Tour musicali del 2015
Tour musicali del 2016
Tour musicali del 2017
Tour musicali del 2018